The Test (Dad's Army), een aflevering van Dad's Army
The Test (ER), een aflevering van ER
The Test (Land of the Lost), een aflevering van Land of the Lost
The Test (The O.C.), een aflevering van The O.C.
The Test (1935), een Amerikaanse film uit 1935
The Test (2012), een Amerikaanse film uit 2012